Ramstein steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Ramstein, Stadtteil von Ramstein-Miesenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Ramstein (Epfendorf), Gehöft im Ortsteil Harthausen der Gemeinde Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Ramstein (Marktoffingen), Ortsteil der Gemeinde Marktoffingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Ramstein (Schramberg) (Hinterramstein und Vorderramstein), Zinken im Stadtteil Tennenbronn von Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Ramstein-Miesenbach, Stadt im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Ramsteiner Mühle (Bitsch), Wohnplatz der Gemeinde Bitsch, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Ramsteiner Mühle (Epfendorf), Wohnplatz im Ortsteil Harthausen der Gemeinde Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Erhebungen:
 Ramsteiner Höhe (828,8 m), Bergrücken im Mittleren Schwarzwald bei Tennenbronn, Stadt Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Ramstein steht für:
 Ramstein Air Base, Militärflugplatz der United States Air Force bei Ramstein-Miesenbach
 Ramstein (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht 
 Herren von Ramstein (Schramberg), deutsches Adelsgeschlecht

Ramstein ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Ramstein († 1294), Abt von Reichenau
 Beatus Albrecht von Ramstein (1594–1651), Schweizer Geistlicher, Fürstbischof von Basel
Burkhard Werner von Ramstein († 1332), Bürgermeister von Basel
 Marco Ramstein (* 1978), Schweizer Curler
 Rumo von Ramstein († vor 1303), Abt von St. Gallen
 Ruth Ramstein (* 1950), Schweizer Pädagogin

Siehe auch:
 Rammstein (Begriffsklärung)